Wrontschenko () ist der Familienname von:

 Fjodor Pawlowitsch Wrontschenko (1779–1852), russischer Staatsmann, Graf, Geheimrat
 Michail Pawlowitsch Wrontschenko (1802–1855), russischer Dichter und Übersetzer, Militärgeometer und Topograph, Generalmajor